Цурбригген () — немецкая фамилия, распространённая в Швейцарии.

Известные носители 
 Цурбригген, Бернадетта (род. 1956) — швейцарская горнолыжница, победительница 7 этапов Кубка мира в 1970-е годы;
 Цурбригген, Маттиас (1856—1917) — один из самых известных швейцарских альпинистов XIX века;
 Цурбригген, Петер Штефан (1943—2022) — ватиканский дипломат, апостольский администратор апостольской администратуры Эстонии;
 Цурбригген, Пирмин (род. 1963) — швейцарский горнолыжник, олимпийский чемпион и 4-кратный чемпион мира, старший брат Хайди Цурбригген;
 Цурбригген, Роберт (1917—1952) — швейцарский лыжник и биатлонист, победитель зимней Олимпиады-1948 в показательных соревнованиях военных патрулей в составе эстафетной сборной Швейцарии;
 Цурбригген, Сильван (род. 1981) — швейцарский горнолыжник, вице-чемпион мира 2003 года в слаломе, троюродный брат Пирмина и Хайди;
 Цурбригген, Хайди (род. 1967) — швейцарская горнолыжница, двукратная вице-чемпионка мира, младшая сестра Пирмина Цурбриггена;